Опе́ченское сельское поселение — муниципальное образование в Боровичском районе Новгородской области России.

Административный центр — село Опеченский Посад.

Сельское поселение расположено юго-западней райцентра — города Боровичи, по территории поселения протекает река Мста.

История 
Опеченское сельское поселение было образовано в соответствии с законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года . 30 марта 2010 года в соответствии с областным законом № 715-ОЗ в состав поселения включены населённые пункты упразднённого Перелучского сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Постановление от 8 апреля 2008 г. № 121 О Реестре административно-территориального устройства области 

Сельские поселения Новгородской области
Муниципальные образования Боровичского района